Elvira Popescu se poate referi la:

 Elvira Popescu, (1894 - 1993), actriță română celebră de teatru și film, care a avut o strălucită carieră în Franța; 
 Elvira Popescu (sală de cinema), sală de cinema localizată în București la adresa Bulevardul Dacia nr. 77, denumită în onoarea actriței Elvira Popescu.